Gammelmose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Gammelmose (Framlev Sogn) – en bebyggelse i Framlev Sogn, Aarhus Kommune
 Gammelmose (Lemming Sogn) – en bebyggelse i Lemming Sogn, Silkeborg Kommune
 Gammelmose (Revninge Sogn) – en bebyggelse i Revninge Sogn, Kerteminde Kommune
 Gammelmose (Vangede) – en fredet højmose mellem Vangede og Kongens Lyngby